Фонтане — французская фамилия.

Известные носители 
 Фонтане, Жозеф — министр труда, занятости и народонаселения Франции в период Пятой французской республики.
 Фонтане, Теодор (1819—1898) — немецкий писатель и поэт, наиболее заметный представитель критического реализма в немецкой литературе XIX века.

Топонимы 
 Аббатство Тре Фонтане
 Сан-Карло алле Куатро Фонтане

См. также 
 Фонтанелла (значения)